Ritzing peut désigner : 
 en France :
 Ritzing, une commune de la Moselle, en Lorraine ;
 en Autriche :
 Ritzing, une commune du Burgenland.